Дже́ллико ( и ) — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Фамилия 
 Джеллико, Джон (1856—1925) — британский яхтсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Джеллико, Джон Рашуорт (1859—1935) — британский адмирал, командующий Гранд-Флитом во время Первой мировой войны.
 Джеллико, Эдвард — персонаж научно-фантастической вселенной «Звёздного пути».

Топоним 
 Джеллико — один из трёх проливов, соединяющих залив Хаураки и Тихий океан.

Другое 
 Граф Джеллико — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства.